Helmholtzia är ett släkte av enhjärtbladiga växter. Helmholtzia ingår i familjen Philydraceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Himmelsblomsordningen
Helmholtzia